

Toponyme 
 Anzaldo est une localité du département de Cochabamba en Bolivie.

Patronyme 
 Giovanni Anzaldo (1987-), est un acteur italien.
Patronyme italien